Волчин () — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Ключборкский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 7,36 км². Население 6221 человек (на 2004 год).

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Опольского воеводства
Бывшие немецкие города (Верхняя Силезия)